Engels voetbalelftal onder 18 (mannen)
 Engels voetbalelftal onder 18 (vrouwen)